Ла Каноита има више значења:

 Ла Каноита (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Каноита, Каноитас (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Каноита (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Каноита (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику